Albumy:
 Wanted (Bow Wow)
 Wanted (Cliff Richard)

Inne:
 Wanted (komiks)
 Wanted (serial)
 Wanted – Ścigani – film fabularny